Miejscowości w USA:
 Turner – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Blaine
 Turner – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac
 Turner – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Turner – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
Gminy w USA:
 Turner (ang. Turner Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Turner (ang. Turner Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac
 Turner (ang. Turner Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Turner (ang. Turner Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Turner (ang. Turner County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Turner (ang. Turner County) – w stanie Dakota Południowa
Osoby:
 Alfred Jefferis Turner – australijski lekarz i lepidopterolog
 Big Joe Turner – amerykański muzyk
 Charles Turner (1809-1868) – entomolog
 Charles Henry Turner (1867-1923) – entomolog
 Dawson Turner – angielski botanik, bankier i antykwariusz
 Eva Turner – brytyjska śpiewaczka operowa
 Henry Jerome Turner (1856-1921) – entomolog
 Ike Turner – amerykański muzyk i producent
 James Aspinall Turner (1797-1867) – entomolog
 Janine Turner – amerykańska aktorka
 John Patillo Turner (1902-1940) – entomolog
 Karri Turner – amerykańska aktorka
 Kathleen Turner – amerykańska aktorka
 Kristopher Turner – kanadyjski aktor
 Lana Turner – amerykańska aktorka
 Michael Turner – angielski piłkarz
 Rowland Edwards Turner – brytyjski taksonom i hymenopterolog
 Stansfield Turner – amerykański admirał, szef CIA
 Tina Turner – amerykańska wokalistka
 Victor Turner – szkocki antropolog
 William Turner – malarz angielski
 William Franklin Turner (1887-1965) – entomolog
 Frank Turner – brytyjski muzyk

Inne
 Hipoteza Turnera
 Zespół Turnera

Przypisy